Oranienbourg, une ville de Brandebourg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Haute-Havel ;
 Oranienbourg,  camp de concentration au milieu de la ville d'Oranienbourg.